Dae Soen Sa Nim (kor. Wielki  Mistrz Zen), tytuł używany przez Koreańczyków oznacza wielkiego nauczyciela. Dla buddystów koreańskiej szkoły Zen Kwan Um używany był w stosunku do założyciela tej szkoły, mistrza zen Seung Sahna.

Buddyzm zen